Тиете ():

 Тиете — муниципалитет в Бразилии.
 Тиете — река в Бразилии.